Серге́й Три́фонов:
 Трифонов, Сергей Викторович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Трифонов, Сергей Михайлович (1898—1977) — советский партийный и хозяйственный деятель. Член ВЦИК, директор фабрики «Победа Октября» в Москве. Примечания